

Codici 
 JOI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Federal, Joinville, Brasile

Altro 
 Joi – cantante statunitense
 Joi – rete televisiva a pagamento per il digitale terrestre facente parte del gruppo Mediaset